Відно́влення — процес надавання попереднього вигляду чому-небудь пошкодженому, зіпсованому, зруйнованому; приведення до попереднього стану; поновлення.
 Відновлення — кон'єктура: відновлення зіпсованих місць у тексті або розшифрування тексту, що не піддається прочитанню, на основі здогадів.

У хімії:
Відновлення — процес приєднання електронів частинкою (атомом, іоном або молекулою).

У техніці:
Відновлення — подія, яка полягає в тому, що після несправності об'єкт знову відновлює здатність виконувати потрібну функцію.

Примітки

Див. також 
 «Відновлення»  в Академічному тлумачному словнику української мови в 11 томах. Т. 1, С. 611.
 «Відновлювати»  в Академічному тлумачному словнику української мови в 11 томах. Т. 1, С. 611.